Pubblico – nelle arti e nello spettacolo, insieme delle persone che assistono alla manifestazione artistica o allo spettacolo
 Pubblico – in sociologia, insieme di persone interessate ad un determinato argomento
 Pubblico Giornale, o semplicemente Pubblico – quotidiano italiano